Orsetta peut faire référence à : 

 Orsetta, un nom commun italien, qui signifie "petite ourse".  
 Orsetta, un surnom et prénom italien.